: Richlands
  :
 Richlands (Caroline du Nord)
 Richlands (Virginie)